Neubergsgraben ist ein Gewässer- oder Talname:

 Neubergsgraben (Main), linkes Bachtal zur Untermainebene bei Großwallstadt, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Neubergsgraben (Wern), rechtes Bachtal zur Wern vor Eußenheim, Landkreis Miltenberg, Bayern